Blauensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Blauensteiner (1931–2003), österreichische Serienmörderin
 Franz Blauensteiner (1896–1939), österreichischer Maler
 Iris Blauensteiner (* 1986), Autorin und Filmemacherin
 Leopold Blauensteiner (1880–1947), österreichischer Maler
 Michael Blauensteiner (* 1995), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Plauensteiner
 Blauenstein